Brussels Cycling Classic 2020 – 100. edycja wyścigu kolarskiego Brussels Cycling Classic, która odbyła się 30 sierpnia 2020 na trasie o długości około 204 km wokół Brukseli. Wyścig był częścią UCI ProSeries 2020.

Uczestnicy

Drużyny

Klasyfikacja generalna

Bibliografia 
 
 

Kolarstwo w Belgii
UCI ProSeries 2020
2020 w Belgii
Sport w Brukseli